Ostwind bezeichnet:
 Ostwind, aus östlichen Richtungen kommender Wind
 Ostwind (1966), Drama von Leo Lehman, sowie dessen Verfilmung (1967)
 Ostwind (Reihe), 2013 bis 2021 erschienene Buchreihe über das Pferd Ostwind, sowie deren Verfilmungen:
Ostwind (Film) (2013)
Ostwind 2 (2015)
Ostwind – Aufbruch nach Ora (2017)
Ostwind – Aris Ankunft (2019)
Ostwind – Der große Orkan (2021)
 Ostwind – Sozialistische Zeitschrift für Kultur, Zeitschrift in den 1970er Jahren
 den Bootsnamen der Segelyacht Sphinx während ihrer Dienstzeit bei der Deutschen Marine, siehe Sphinx (Yacht)
 einen deutschen Flugabwehrpanzer im Zweiten Weltkrieg, siehe Flakpanzer IV
 Tarifverbund Ostwind, ein Tarifverbund in der Nordost-Schweiz
 einen Wind auf dem Saturnmond Titan, siehe Titan (Mond)#Windsysteme und Superrotation
 Ostwind 1, Seekabelnetzanbindung der Ostsee-Offshore-Windparks „Wikinger“ und „Arkona-Becken Südost“
 Ostwind 2, Seekabelnetzanbindung der Ostsee-Offshore-Windparks „Arcadis Ost 1“ und „Baltic Eagle“

Siehe auch:
 Ostwind – Westwind ist ein Romans von Pearl S. Buck aus dem Jahr 1930